Ліберально-демократична партія — політична партія ліберально-демократичного напрямку.

 Ліберально-демократична партія (Македонія)
 Ліберально-демократична партія Молдови
 Ліберально-демократична партія Росії
 Ліберально-демократична партія (Сербія)
 Ліберально-демократична партія України
 Ліберально-демократична партія Японії